Dead je prvi koncertni album američkog death metal-sastava Obituary objavljen 22. travnja 1998. godine. Snimljen je u 10. rujna 1997. u Axisu u Bostonu.

Popis pjesama

Osoblje 
Obituary
 Trevor Peres - ritam gitara
 Frank Watkins - bas-gitara
 Donald Tardy - bubnjevi
 John Tardy - vokali
 Allen West - solo-gitara

Izvori 

Albumi sastava Obituary
Albumi iz 1998.